Борис Сергеевич Вихриев (1927—1998) — советский учёный-медик и педагог, хирург, специалист в области термических поражений, организатор здравоохранения и медицинской науки, доктор медицинских наук (1970), профессор (1972), полковник медицинской службы (1970). Лауреат Государственной премии СССР (1984).

Биография 
Родился 18 октября 1927 года в Свердловске.

С 1943 по 1948 год проходил обучение в Свердловском государственном медицинском институте, после окончания этого института с 1948 по 1950 год работал ординатором-хирургом.

С 1950 по 1975 года на научно-педагогической работе на кафедре госпитальной хирургии Военно-медицинской академии имени С. М. Кирова в должностях: адъюнкт, преподаватель, старший преподаватель, с 1972 года — профессор, с 1975 по 1988 год — заведующий кафедрой термических поражений этой академии, где занимался развитием получения пластика лоскутами с осевым кровоснабжением, разработкой проблемы холодовой травмы, лечения ожогов четвёртой степени, экстракорпоральной детоксикации, патогенеза ожоговой болезни и реабилитации<ref name="рн">Профессора Военно-медицинской (медико-хирургической) академии (1798—1998) / Редкол.: Ю. Л. Шевченко (гл. ред.) и др. - Санкт-Петербург : Наука : С.-Петерб. изд. фирма, 1998 г. — 313 с. — ISBN 5-02-026061-4</ref>Б. С. Вихриев: К 60-летию со дня рождения // Вести хирургии им. И. И. Грекова. 1988. Т. 140, № 6. С. 143.

 Достижения в области ожоговой хирургии 
Основная научно-педагогическая деятельность Б. С. Вихриев была связана с проблемой термических поражений, изучения патологии и совершенствования методов лечения пострадавших от ожогов и отморожений. Под руководством Б. С. Вихриева получило развитие новое направление хирургического лечения глубоких ожогов и их последствий в том числе с использованием микрохирургической техники, занимался исследованием патогенеза и работал в этом направлении в  клинике ожоговой болезни, занимался совершенствованием методов лечения ожогов.

В 1955 году Б. С. Вихриев защитил кандидатскую диссертацию на соискание учёной степени кандидат медицинских наук по теме: «Хирургическое лечение ожогов
третьей степени», в 1970 году — доктор медицинских наук по теме: «Клиника и оперативное лечение хронических и осложненных абсцессов легких». В 1972 году ВАК СССР Б. С. Вихриеву было присвоено учёное звание профессора. В 1984 году «за научную разработку проблемы термических поражений»  Б. С. Вихриеву была присвоена Государственная премия СССР. Б. С. Вихриев был автором более ста девяносто научных трудов в том числе монографий, «Оперативное лечение глубоких термических ожогов» (1962), «Ожоги» (1981 и 1986),  учебника  «Термические поражения» и «Хирургические заболевания органов брюшной полости у обожженных» (1985), им было подготовлено девять докторов и кандидатов наук.

Скончался 21 августа 1998 года в Санкт-Петербурге.
 
 Библиография 
 Хирургическое лечение ожогов III степени / Воен.-мед. ордена Ленина Акад. им. С. М. Кирова. - Ленинград : [б. и.], 1955. - 14 с.
 Оперативное лечение глубоких термических ожогов / И. С. Колесников, Б. С. Вихриев. - Москва : Медгиз, 1962. - 179 с.
 Клиника и оперативное лечение хронических и осложненных абсцессов легких / Воен.-мед. акад. им. С. М. Кирова. - Ленинград : [б. и.], 1970. - 24 с.
 Абсцессы легких / И. С. Колесников, Б. С. Вихриев. - Ленинград : Медицина. Ленингр. отд-ние, 1973. - 263 с.
 Ожоги : (Руководство для врачей) / Б. С. Вихриев, В. М. Бурмистров, В. М. Пинчук и др.; Под ред. Б. С. Вихриева, В. М. Бурмистрова. - Л. : Медицина : Ленингр. отд-ние, 1981. - 327 с.
 Острые хирургические заболевания органов пищеварения и обоженных / Б. С. Вихриев. - Л. : Медицина : Ленингр. отд-ние, 1985. - 164 с.
 Ожоги : Руководство для врачей / Б. С. Вихриев и др.; Под ред. Б. С. Вихриева, В. М. Бурмистрова. - 2-е изд., перераб. и доп. - Л. : Медицина : Ленингр. отд-ние, 1986. - 270 с.
 Местные поражения холодом / Б. С. Вихриев, С. Х. Кичемасов, Ю. Г. Скворцов. - СПб. : Золотой век, Б. г. 1991. - 188 с. — ISBN 5-225-01376-7 

 Награды 
Государственная премия СССР (1984)

 Примечания 

 Литература 
 Профессора Военно-медицинской (медико-хирургической) академии (1798—1998) / Редкол.: Ю. Л. Шевченко (гл. ред.) и др. - Санкт-Петербург : Наука : С.-Петерб. изд. фирма, 1998 г. — 313 с. — ISBN 5-02-026061-4
 Знаменитые люди Санкт-Петербурга, 1703—2003: Биографический словарь / В. Д. Доценко. - 2. изд., испр. и доп. -  : ДАРК, 2003 г. — 455 с. — ISBN 5-98004-004-8
 Памятные даты военной медицины: справочник-указатель / Военно-медицинский музей М-ва обороны СССР. - Санкт-Петербург : Военно-медицинская акад. им. С. М. Кирова, 1991 г. — С.77

Медики по алфавиту
Медики СССР
Авторы учебников медицины
Выпускники Уральского медицинского университета
Преподаватели Военно-медицинской академии